Павоне-Канавезе () — итальянский топоним

 Павоне-Канавезе — старинный замок в Северной Италии.
 Павоне-Канавезе — коммуна в провинции Пьемонт.